Affoltern (district), een district in het Zwitserse kanton Zürich
Affoltern am Albis, de hoofdplaats van het Zwitserse district
Affoltern bei Zürich, een voormalige gemeente en stadsdeel van de stad Zürich
Affoltern im Emmental, een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
Grossaffoltern (tot 1860: Affoltern), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern